

Вільдберг (Баден-Вюртемберг) — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Вільдберг (Мекленбург-Передня Померанія) — громада, федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія

Вільдберг — громада в кантоні Цюрих